Il doppio femminile  del torneo di tennis Ericsson Open 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrici Julie Halard-Decugis e Ai Sugiyama che hanno battuto in finale Nicole Arendt e Manon Bollegraf 4-6, 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Mary Pierce /  Lisa Raymond (quarti di finale)
 Elena Lichovceva /  Corina Morariu (quarti di finale)
 Anna Kurnikova /  Nataša Zvereva (secondo turno)
 Alexandra Fusai /  Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Irina Spîrlea /  Caroline Vis (secondo turno)
 Julie Halard-Decugis /  Ai Sugiyama (Campionesse)
 Chanda Rubin /  Sandrine Testud (secondo turno)
 Laurence Courtois /  Arantxa Sánchez Vicario (quarti di finale)

 Kimberly Po /  Anne-Gaëlle Sidot (terzo turno)
 Florencia Labat /  Patricia Tarabini (secondo turno)
 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (terzo turno)
 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (secondo turno)
 Cara Black /  Irina Seljutina (secondo turno)
 Åsa Svensson /  Émilie Loit (terzo turno)
 Catherine Barclay /  Larisa Neiland (secondo turno)
 Liezel Horn /  Laura Montalvo (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Ericsson Open 2000